Slovo spirála má více významů:
 spirála – křivka obíhající a soustavně se vzdalující od ústředního bodu (pólu spirály)

Matematika 
 Archimédova spirála
 Eulerova spirála (Cornuova spirála, klotoida)
 Fermatova spirála
 hyperbolická spirála
 logaritmická spirála
 Ulamova spirála (prvočíselná spirála)
 O spirálách – Archimedův matematický spis

Doprava 
 kolejová spirála – atypicky provedené vedení železniční trati v krajině

Sociologie 
 spirála mlčení – sociologický koncept Elisabeth Noelle-Neumannové

Ekonomie 
 dluhová spirála (také dluhová past) – stav v rodinném rozpočtu a osobních financích
 inflační spirála (mzdově cenová spirála) – proces doplňování růstu mzdových nákladů a monetární akomodace 
 deflační spirála

Kultura 
 divadlo Spirála

Literatura 
 Spirála (2010; v orig. Uzumaki) – japonská hororová manga autora Džundži Itó; díl 2: 2010, díl 3: 2011 
 Hadí spirála (1968; v orig. The Serpent's Coil,  1961) – dobrodružný příběh pro mládež Farley Mowata
 Spirála smrti (2009; v orig. Kuolemanspiraali, 1997; někdy také Kuoleman spiraali) – detektivní román Leeny Lehtolainen
 Mayské proroctví. Hadí spirála (2013; v orig. Serpent’s coil, 2011) – fantasy román pro mládež autorky Christy Raedeke
 Spirála – edice nakladatelství Československý spisovatel

Sport 
 spirála smrti – krasobruslařský prvek

Technika 
 topná spirála – část topné patrony